Нові продукти — група компаній харчової промисловості України, виробник енергетичних, слабоалкогольних напоїв, питної води та снеків.

Компанія виробляє 14 брендів та 42 найменування продуктів: Apps, Why Not, «Природне джерело», Shake, Non-stop, Pit Bull, King's Bridge, Revo Energy, Revo Alco Energy, EatMe, Mojo, Green Energy, Diablo, Friday.

Весь асортимент напоїв виробляється на заводі в Жашкові. На підприємстві впроваджена сертифікована інтегрована система менеджменту, управління якістю та безпекою харчових продуктів відповідно до двох міжнародних стандартів — ISO 9001та ISO 22000. Батончики EatMe створюються на українсько-німецькому підприємстві «Трюфф Роял» у Дніпрі, що має сертифікат ISO 22000.

Історія 
Компанія розпочала свою діяльність з виробництва горілки «Старий друже» 2000 року.

 2000 — поява горілки «Старий друже».
 2003 — поява слабоалкогольного коктейлю Shake. З метою захисту споживачів та пропаганди дотримання рекомендованих норм споживання напоїв, компанією прийнято рішення на кожній виробленій упаковці своїх слабоалкогольних, а згодом і енергетичних коктейлів, розміщувати власний знак «Споживай розумно».
 2004 — поява слабоалкогольного молочного коктейлю Creamel.
 2005 — починається виробництво першого українського енергетичного напою Non Stop. На заводі в Жашкові запущено нову лінію, що дозволяє розливати напої в алюмінієві бляшанки різних форматів.
 2006 — розпочато виробництво слабоалкогольного напою King's Bridge  — першого українського коктейлю в алюмінієвій бляшанці.
 2007 — компанія представила енергетичний напій Revo Energy та перший український алкоенергетик Revo AlcoEnergy.
 2008 — на заводі в Жашкові розпочалося будівництво нових виробничо-складських приміщень та введено в експлуатацію нову станцію, здатну виробляти 40 тис. л сиропу на годину.
 2009 — уведено в експлуатацію нову лінію розливу напоїв у ПЕТ-тару. Shake почала випускатися в алюмінієвій бляшанці об'ємом 0,5 л.
 2010 —розпочато виробництво безалкогольних напоїв на ПЕТ-лінії. Створено новий продукт — питну воду «Природне Джерело».
 2011 —представлено новий енергетичний напій Pit Bull.
 2012 — поява безалкогольного коктейлю на основі натуральних соків — Mojo.
 2013 — поява слабоалкогольного коктейлю на основі рому — Roger's. Компанія виводить на ринок напоїв нову для України категорію ферментованих збитнів, розпочавши імпорт напою «Збитень золотий джміль». Лінійки наявних напоїв — Revo, Pit Bull, Mojo, Shake, King's Bridge — поповнюються новими смаками.
 2014 — створені та виведені на ринок нові продукти: натуральний яблучний сидр Apps, попкорн Pop Star та фруктово-горіхові батончики EatMe.Компанія стала лідером у категорії енергетичних напоїв в Україні. ГК «Нові Продукти» стала членом громадської ініціативи «Споживай розумно», спрямованої на популяризацію культури розумного споживання слабоалкогольних та енергетичних напоїв, до якої долучились інші компанії-виробники, дистриб'ютори, громадські й комерційні організації.
 2015 — 20 % продукції почали випускати в удосконаленій екологічній ПЕТ-упаковці, що дало змогу скоротити на 11 % використання пластику для пакування.
 2016 — компанія випустила біртейль «Грейпфрут» (у кегах), а також сезонні коктейлі на сидровій базі в лінійці Shake. Відбулися успішні запуски фруктового батончика в їстівному рисовому папері EatMe та тонкого грильяжу Crops.
 2017 — створено крафтовий коктейль на пивній основі Why Not. До кінця року компанія завоювала близько 8 % ринку напоїв на пивній основі, впритул наблизившись до брендів із 3—5-річною історією. Оновлено смаки Apps і Why Not, парк кег розширено на 25 %.
 2018 — відбувся запуск нових продуктів — першого в Україні безалкогольного енергетичного напою з екстрактом насіння канабіса Green Energy. Компанія вивела на ринок крафтові версії коктейлів на основі пива під новим брендом Friday.
 2019 — у Жашкові закінчено роботи з будівництва окремого підприємства з виробництва пива.

Торгові марки 

 Shake
 Non Stop
 King's Bridge
 Revo Energy
 Revo Alco Energy
 Природне Джерело
 Pit Bull
 Apps
 EatMe
 Mojo
 Why Not
 Green Energy
 Diablo
 Friday

Експорт 
Компанія експортує свою продукцію в 19 країн світу, серед яких Китай, Італія, Німеччина, Чехія, Угорщина, Ізраїль, Білорусь, Молдова, Азербайджан, Грузія, Вірменія та інші.

Посилання 
 Сайт компанії

Див. також 
 Споживай розумно

Примітки 

Підприємства харчової промисловості України
Підприємства, засновані 2003